Nöthel ist der Familienname folgender Personen:

Peter Nöthel (* 1960), deutscher Koch
Sven-Niklas Nöthel (* 1988), deutscher Koch